Republik Österreich – oficjalna nazwa Austrii
 Republik Österreich – państwo austriackie w latach 1919-1934

Zobacz też 
 Österreich